«Hero» — дебютный студийный альбом американской кантри-певицы Марен Моррис, выпущенный 3 июня 2016 года на лейбле Columbia Nashville.
Альбом был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший кантри-альбом.

Об альбоме 
Релиз диска состоялся 3 июня 2016 года на лейбле Columbia Nashville.
Альбом дебютировал на первом месте кантри-чарта США Top Country Albums и на пятом месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 45,000 эквивалентных альбомных единиц (или 37,000 истинных продаж).
Он также дебютировал на № 1 в кантри-чарте Top Country Albums. В июне 2017 сертифицирован в золотом статусе RIAA после продажи более 500,000 копий в США. К декабрю 2016 тираж достиг 136,300 копий в США, а к октябрю 2017 тираж превысил 253,000 копий в США.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Allmusic, New York Times.

Список композиций 

Примечание
 «Second Wind» был в оригинале записан Келли Кларксон.

Позиции в чартах

Альбом

Сертификации

Примечания 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums